|}
Die Bahnstrecke Ostrava–Michálkovice ist eine nur dem Güterverkehr dienende Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich als Montanbahn Mährisch Ostrau–Witkowitz–Michalkowitz erbaut und betrieben wurde. Sie zweigt in Ostrava (Mährisch Ostrau) von der Bahnstrecke Břeclav–Petrovice u Karviné ab und führt nach Michálkovice (Michalkowitz), wo sie in die Bahnstrecke Michálkovice–Doubrava einmündet.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 1. April 1856 als Pferdeeisenbahn zur Grube Karolina und zu den Witkowitzer Eisenwerken eröffnet. Ab 17. Juli 1858 gab es Lokomotivbetrieb. Am 1. Mai 1861 erwarb die k.k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) die Strecke. Seit dem 3. Jänner 1863 führt die Strecke bis Michalkowitz.

Heute gehört die Strecke zum Netz von PKP Cargo International.

Weblinks 
 Petr Štefek: Uhelné dráhy v Ostravsko – karvinském revíru

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien
Kohlenbahn